Аффейн:

 Аффейн — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер).